Wintergewitter bezeichnet:
 Wintergewitter (Meteorologie), ein meteorologisches Phänomen
 Wintergewitter (Roman) von Kurt Ihlenfeld
 Unternehmen Wintergewitter, ein deutsches Militärunternehmen während der Schlacht um Stalingrad